Den Familiennamen Vahlensieck tragen:

Christa Vahlensieck (geb. Kofferschläger, * 1949), deutsche Langstreckenläuferin
Winfried Vahlensieck (1929–2008), deutscher Urologe